Россано () может означать:

 Россано — город в Италии, в регионе Калабрия, в провинции Козенца
 Россано-Венето — коммуна в Италии, в провинции Виченца области Венето
 Корильяно-Россано — коммуна в Италии, в провинции Виченца области Калабрия
 Джорджо Россано— итальянский футболист

См. также 

 Росса
 Россана
 Роснано